Eosimias es un género extinto de primates del Viejo Mundo (catarrinos) que fueron descubiertos en 1999 en la provincia de Jiangsu al sudeste de China. Contiene tres especies Eosimias sinensis, Eosimias centennicus, Eosimias dawsonae. Son los miembros más antiguos del suborden de los catarrinos (el mismo suborden al que pertenece el hombre y todos los monos del Viejo Mundo).

Eosimias vivió entre hace 40 a 45 millones de años durante el período Eoceno Medio. Solo se han encontrado unos pocos especímenes. Los científicos asumen que Eosimias debía parecerse a las marmosetas o titíes de América del Sur. Muchas características pueden observarse en este catarrino temprano. El tamaño de Eosimias no superaba el de un pulgar humano, haciendo de este el primate más pequeño conocido. Eosimias muestra muchas características afines a los omomyoidos, familia extinta de primates. Su fórmula dental es 2.1.3.3. De sus dientes se deduce que este primate se alimentaba de insectos y frutas. Probablemente era nocturno y solitario. Cerca de 16 especies de catarrinos primitivos habitaron China durante el Eoceno. 

Este género se empezó a estudiar en 1994 con el hallazgo de dientes y dientes de su mandíbula, luego los antropólogos descubrieron unos 50 huesos fosilizados de tobillos y pata. La forma de los huesos y la estructura de las articulaciones determinaron que se trataba de una especie capaz de caminar en cuatro patas en las ramas más elevadas de los árboles, como viven los monos.

El descubrimiento de este primate contradice la hipótesis de que los antropoides se originaron en el continente africano. Posiblemente el linaje Eosimias alcanzó África y se estableció allí generando a continuación los monos del Viejo Mundo que conocemos hoy en día.

Eosimias es una especie importante en la paleoantropología porque proporciona la primera evidencia no ambigua de una relación entre los primates inferiores que aparecieron hace 66 millones de años y los antropoides (a los que pertenece el hombre), desarrollados hace unos 40 o 50 millones de años.

Taxonomía 
Cladograma según el análisis de Chaimanee y colaboradores de 2012:

Véase también 
 Anexo: Fósiles de la evolución humana

Referencias 

Catarrhini
Mamíferos del Oligoceno
Mamíferos extintos de Asia